Sabino — município do estado de São Paulo, Brasil
Sabinos — povo da península Itálica
 Sabino (procurador) — procurador romano da Judeia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história